Metagenes ist der Name folgender Personen:

 Metagenes, athenischer Komödiendichter. Siehe Metagenes (Komödiendichter).
 Metagenes, Sohn des Chersiphron, einer der Architekten des Tempels der Artemis in Ephesos. Siehe Metagenes (Sohn des Chersiphron).
 Metagenes, athenischer Architekt aus der Zeit des Perikles. Arbeitete am Tempel von Eleusis. Siehe Metagenes (Architekt).